Teatro Municipale – teatro italiano a Piacenza
 Teatro municipale – teatro ceco a Brno
 Teatro Municipale – teatro argentino a Santa Fe
 Teatro municipale Romolo Valli – teatro italiano a Reggio Emilia